Drúedain
L'Abominable Homme des bois

Voir aussi
Coureur des bois
Lady Chatterley et l'Homme des bois